Tjesem (auch Tesem) steht als Begriff für:

 Tjesem (ägyptische Mythologie), altägyptische Gottheit
 Tjesemet, altägyptische Gottheit
 Tjesem (Windhund), altägyptische Bezeichnung der Windhundarten
 Tesem (Kynologie), in der Kynologie wissenschaftliche Bezeichnung des altägyptischen Windhundes Tjesem